Frankrikes fotbollslandslag kan avse
Frankrikes herrlandslag i fotboll
Frankrikes U21-herrlandslag i fotboll
Frankrikes damlandslag i fotboll